«Dope» () — песня американской певицы Леди Гаги из её третьего студийного альбома Artpop. Выпущен 4 ноября 2013 года на лейбле Interscope, в качестве второго промосингла после «Venus». Композиция была написана Гагой, DJ White Shadow, Дино Зисисом и Ником Монсоном. Продюсерами выступили Гага и Рик Рубин. После операции на бедре и отмены The Born This Way Ball Tour певица пристрастилась к наркотикам (марихуане), чтобы облегчить физическую боль. «Dope» была написана о этой зависимости, став исповедью певицы. Трек был добавлен в альбом, так как Гага хотела сделать Artpop более автобиографичным. Композиция состоит из вокала певицы и мелодии, сыгранной на рояле. Лирика песни рассказывает об осознании того, что дорогой тебе человек важнее наркотиков. До выпуска песни певица выложила фотографию, на которой носит «бейсболку» с надписью «Dope», а также выложила небольшой отрывок текста, вызвав таким образом интерес к треку в СМИ. На обложке для «Dope» на Гагу надет пиджак с большими плечами, глаза исполнительницы закрывает шляпа, во рту у певицы «гриллзы» (которые в итоге оказались дизайнерским браслетом). Журналисты назвали обложку «пугающей» и сделали вывод, что Леди Гагу на создание фотографии вдохновили фильмы ужасов.
Трек получил положительные отзывы. Критики похвалили Гагу за простую мелодию, сильный вокал и откровенный текст. После релиза «Dope» вошла в чарты Новой Зеландии и Ирландии на 20 и 12 места. Гага исполнила песню на YouTube Music Awards 2013, в красной клетчатой рубашке, играя на фортепиано. Выступление получило в основном смешанные отзывы. Композиция стала 13 песней Леди Гаги, входившей в первую десятку американского чарта Billboard Hot 100, а также показала самые высокие позиции в этом чарте среди всех промосинглов исполнительницы, вышедших на момент 2013 года.

Создание и запись 
В феврале 2013 года Леди Гага травмировала бедро, в связи с которой отменила часть дат своего концертного турне The Born This Way Ball Tour. Певице была сделана операция и отведен срок в шесть месяцев для реабилитации. Позднее в интервью для Attitude Гага призналась, что у неё случилась депрессия, во время которой певица начала курить марихуану и записывать песни для Artpop. После релиза сингла «Applause» исполнительница представила несколько песен на iTunes Festival 2013 года. Ранняя версия песни имела название «I Wanna Be With You» и менее мрачный текст. После песня была переписана Гагой, DJ White Shadow, Дино Зизисом и Риком Рубином.

Список композиций 
 Цифровая загрузка
 «Dope» — 3:41

Чарты

Примечания 

Синглы Interscope Records
Песни Леди Гаги
Песни о наркотиках
Рок-баллады
Синглы, возглавлявшие хит-парад Венгрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Испании